Айк Араевич Саркисян (; 2 июня 1972, Ереван) — армянский , учёный в области физики полупроводников и низкоразмерных систем. Доктор физико-математических наук (2005), профессор (2010). Заведующий кафедрой общей физики и квантовых наноструктур Российско-армянского университета.

Биография 
В 1994 году с отличием окончил физический факультет Ереванского государственного университета.

В 1997 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук на тему «Теоретическое исследование экситонных состояний и оптических свойств полупроводниковых наноструктур».

В 1997—2002 годах — научный сотрудник, с 2002 года старший научный сотрудник кафедры физики твёрдого тела Ереванского государственного университета.

В 2001—2006 годах — доцент кафедры физики Государственного инженерного университета Армении (ныне — Национальный политехнический университет Армении).

В 2005 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук на тему «Некоторые вопросы теории электронных и оптических свойств квантовых низкоразмерных полупроводниковых структур».

С 2006 года профессор кафедры общей физики и квантовых наноструктур Российско-армянского (Славянского) государственного университета.

В 2008—2012 годах являлся деканом физико-технического факультета Российско-армянского (Славянского) государственного университета. 

В 2010 году получил учёное звание профессора. 

С 2012 года — заведующий кафедрой общей физики и квантовых наноструктур Российско-армянского университета.

Награды 
 Премия президента Армении по физике (2008).
 Государственная премия Республики Армения (2011).

Сфера исследований 
Основные направления исследований: физика твердого тела, оптические свойства полупроводников, вопросы экситонной физики, физика низкоразмерных полупроводниковых систем (наноструктур).

Публикации 
Айк Араевич Саркисян является автором множества публикаций.

Статьи в журналах 
 A.P. Djotyan, E.M. Kazaryan and H.A.Sarkisyan, «Relativistic two-dimensional hydrogenatom», Journal of Contemporary Physics, vol. 29, pp. 27–31 (1994).
 A.A. Kirakosyan, M.K.Koumashyan, K.A. Mkhoyan and H.A. Sarkisyan, «Light absorptionin a semiconductor, containing dislocations, in indirect interband transitions», Journal of Contemporary Physics, vol. 30, pp. 14–20 (1995).
 K.A. Mkhoyan and H.A. Sarkisyan, «Function of dielectric susceptibility of size-quantizet semiconductor film», Sci. Lett. of YSU, vol. 2, pp. 37–41 (1996).
 E.M. Kazaryan, K.A. Mkhoyan and H.A. Sarkisyan, «Indirect transitions caused by electrondislocation interaction in size-quantized semiconductor film», Thin Solid Films, vol. 302, pp. 54–57 (1997).
 E.M. Kazaryan, K.A. Mkhoyan and H.A. Sarkisyan, «Indirect transitions in thin films due toCoulomb interactions between electrons», Thin Solid Films, vol. 338, pp. 185–187 (1999).
 A.A. Avetisyan, A.P. Djotyan, E.M. Kazaryan and H.A. Sarkisyan, «Relativistic hydrogenatom in a high magnetic field», Journal of Contemporary Physics, vol. 34, pp. 24–28 (1999).
 A.A. Avetisyan, A.P. Djotyan, E.M. Kazaryan and H.A. Sarkisyan, «Impurity states innarrow band semiconductor in a high magnetic field», Physica Status Solidi B, vol. 214, pp. 91–95 (1999).
 H.A. Sarkisyan, « Dielectric susceptibility of electron gas with nonparabolic dispersionlaw», Reports of National Academy of Sciences Republic of Armenia, vol.100, pp. 143–146(2000).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan and H.A. Sarkisyan, «Energy levels of an electron withKane’s law of dispersion in a spherical microcrystal», Physica E, vol.8, pp. 19–23 (2000).
 A.A. Avetisyan, E.M. Kazaryan and H.A. Sarkisyan, «The hydrogen-like impurity states inA3B5 semiconductor microcrystals», Journal of Contemporary Physics, vol.35, pp. 21–24(2000).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan and H.A. Sarkisyan, «Electronic states in narrow band gapsemiconductor microcrystal with parabolic confinement in magnetic field», Physica E,vol.11, pp. 362–367 (2001).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan and H.A. Sarkisyan, «Impurity states in a parabolic quantumdot under action of a high magnetic field», International Journal of Modern Physics B,vol.15, pp. 4103–4110 (2001).
 H.A. Sarkisyan, «To the problem of violation of Kohn’s theorem in quantum dots», Journalof Contemporary Physics, vol.37, pp. 233–236 (2002).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan, H.A. Sarkisyan «Influence of semiconductor-dielectrictransition border on the electronic states in spherical quantum dots», Journal of Contemporary Physics, vol.37, pp. 120–128, (2002).
 H.A. Sarkisyan, «Electronic states in cylindrical quantum dot in the presence of parallelelectrical and magnetic fields», Modern Physics Letters B, vol.16, pp. 835–841 (2002).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan, H.A. Sarkisyan, «Electronic states in parabolic quantum dottaking into account boundary conditions», Physics of Particles and Nuclei, vol.34, pp.S39-S42 (2003).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan, H.A. Sarkisyan, «Impurity states in a narrow band gapsemiconductor quantum dot with parabolic confinement potential», Physica E, vol.16, pp. 174–178 (2003).
 L.G. Mardoyan, L.S. Petrosyan, H.A. Sarkisyan, «The charge-dyon bound system in thespherical quantum well», Physical Review A, vol.68, id 014103 (2003).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan, H.A. Sarkisyan, «Impurity states in truncated parabolicquantum dot», Reports of National Academy of Sciences Republic of Armenia, vol.104,pp. 302–307 (2003).
 H.A. Sarkisyan, «Direct optical absorption in cylindrical quantum dot», Modern PhysicsLetters B, vol.18, pp. 443–452 (2004).
 M.S. Atoyan, E.M. Kazaryan, H.A. Sarkisyan, «Direct interband light absorption in acylindrical quantum dot in quantizing magnetic field», Physica E, vol.22, pp. 860–866(2004).
 M.S. Atoyan, H.A. Sarkisyan, «Absorption coefficient of size-quantized 53 BAsemiconductor film with dislocations», Physica B, vol. 352, pp. 241–246 (2004).
 M.S. Atoyan, E.M. Kazaryan, H.A. Sarkisyan, «Interband light absorption in a cylindricalquantum dots in the presence of electrical field», Reports of National Academy of SciencesRepublic of Armenia, vol.104, pp. 314–320 (2004).
 E.M. Kazaryan, A.A. Kostanyan, H.A. Sarkisyan, «Impurity optical absorption in parabolicquantum well», Physica E, vol.28, pp. 423–430 (2005).
 M.S. Atoyan, E.M. Kazaryan, H.A. Sarkisyan, «Optical transitions in parabolic quantumdot», Physics of Atomic Nuclei, vol.68, pp. 1726–1729 (2005).
 M.S. Atoyan, E.M. Kazaryan, H.A. Sarkisyan, «Interband light absorption in parabolicquantum dot in the presence of electrical and magnetic fields», Physica E, vol.31, pp. 83–85(2006).
 E.M. Kazaryan, A.V. Meliksetyan, L.S. Petrosyan, H.A. Sarkisyan, «Impurity states of narrow-gap semiconductor parabolic quantum dot in the presence of extremely strongmagnetic field», Physica E, vol.31, pp. 228–231 (2006).
 K.G. Dvoyan, H.A. Sarkisyan, A.A. Chanchapanyan, «Electronic states in quantum wire withthe modified parabolic confinement potential», Russian-Armenian University ScienceLetters, N1, pp. 54–60 (2006).
 H.A.Sarkisyan, «On the criteria of the applicability of the single-particle transitions in multi-particle system», Physics of Part. and Nucl. Letters, vol. 4, pp. 51–54 (2007).
 V.A. Harutyunyan, E. М. Кazaryan, А. А. Кostanyan, H. A. Sarkisyan, «Interband transitionsin cylindrical layer quantum dot: influence of magnetic and electric fields», Physica E, vol.36, pp. 114–116 (2007).
 E.M. Kazaryan, A.A. Kostanyan, H.A. Sarkisyan, «Optical absorption in GaAs quantumwells caused by donor-acceptor pair transitions», Journal of Physics: Condensed Matter, vol. 19, id 046212 (9pp) (2007).
 E.M. Kazaryan, A.A. Kostanyan, H.A. Sarkisyan, «Interband transitions in a sphericalquantum layer in the presence of an electric field: spherical rotator model», Journal of Contemporary Physics, vol. 42, pp. 145–150 (2007).
 L.G. Mardoyan, A.P. Nersessian, H.A. Sarkisyan, V.R. Yeghikyan, «Dipole transitions andStark effect in the charge-dyon system», Journal of Physics A: Mathematical andTheoretical, vol. 40, pp. 5973–5980 (2007).
 E.M. Kazaryan, A.V. Meliksetyan, H.A. Sarkisyan, «Interband transitions in a InSb narrow-gap cylindrical quantum dot», Technical Physics Letters, vol. 33, pp. 49–56 (2007).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan, H.A. Sarkisyan, «Hidden symmetry and excitonic transitionsin the quantum well», Physica E, vol. 40, pp. 536–541 (2008).
 M. Zoheir, A.Kh. Manaselyan, H.A. Sarkisyan, «Electronic states and Stark shift in narrowband InSb quantum spherical layer», Physica E, vol. 40, pp. 2945–2949 (2008).
 A.K. Atayan, E.M. Kazaryan, A.V. Meliksetyan, H.A. Sarkisyan, «Magneto-absorption incylindrical quantum dots» , European Physical Journal B, vol. 63, pp. 485–492 (2008).
 M. Zuhair, A.Kh. Manaselyan, H.A. Sarkisyan, «Interband transitions in narrow gap InSbspherical layer quantum dot in the presence of electric field», Journal of Physics:Conference Series, vol. 129, id 012017 (4pp) (2008).
 M. Zuhair, A.Kh. Manaselyan, H.A. Sarkisyan, «Magneto- and electroabsorption in narrow-gap InSb cylindrical layer quantum dot», Physica E, vol. 41, pp. 1583–1590 (2009).
 A.A. Gusev, O. Chuluunbaatar, S.I. Vinitsky, V.L. Derbov, E.M. Kazaryan, A.A. Kostanyan,H.A. Sarkisyan, «Adiabatic approach to the problem of a quantum well with a hydrogen-likeimpurity», Physics of Atomic Nuclei, vol.73, pp. 331–338 (2010).
 E.M. Kazaryan, A.V. Meliksetyan, H.A. Sarkisyan, «Interband absorption in a InSb narrow-band cylindrical quantum dot in presence of the magnetic field», Journal of Computationaland Theoretical Nanoscience, vol. 7, N2, pp. 486–491 (2010).
 A.K. Atayan, E.M. Kazaryan, A.V. Meliksetyan, H.A. Sarkisyan, «Interbandmagnetoabsorption in cylindrical quantum layer with Smorodinsky-Winternitz confinementpotential», Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, vol. 7, N6, (2010).

Доклады на конференциях 
 A.P. Djotyan, E.M. Kazaryan and H.A.Sarkisyan, «The binding energy of excitons in thinsemiconductor films», Semiconductor Microelectronics, Proc. of the First NationalConference, pp. 6–8, Dilijan, Armenia (1997).
 H.A. Sarkisyan, «Electronic states in impermeable microcrystals with parabolicpotential», Semiconductor Microelectronics, Proc. of the Second National Conference, pp. 71–73, Dilijan, Armenia (1999).
 M.S. Atoyan, H.A. Sarkisyan « Dislocation mechanism of light absorption in a narrowband semiconductor», Semiconductor Microelectronics, Proc. of the Third NationalConference, pp. 82–85, Sevan, Armenia (2001).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan and H.A. Sarkisyan, «One-particle states in parabolicquantum dot with regard to boundary conditions», Proc. of 23 International Colloquiumon Group Theoretical Methods in Physics, Dubna, Eds A.N. Sissakian, G.S. Pogosyan,L.G. Mardoyan, vol.2, pp. 542–546, Dubna, Russia (2002).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan, H.A. Sarkisyan, «To the problem of energy spectrum andStark splitting behavior in quantum wells», Semiconductor Micro- and nanoelectronics,Proc. of the Fifth International Conference, pp. 141–144, Agveran, Armenia (2005).
 E.M. Kazaryan, L.S. Petrosyan, H.A. Sarkisyan, «Modeling of the electronic states inquantum ring with the Smorodinsky — Winternitz confining potential», PEM — 2006, vol.2 pp. 9–11, Divnomorskoe, Russia (2006).
 A.V. Meliksetyan, H.A. Sarkisyan, «Magnetoexciton in a quantum disc», SemiconductorMicro- and Nanoelectronics, Proc. of the Sixth International Conference, pp. 58–60,Tsakhcadzor, Armenia (2007).
 K.G. Dvoyan, E.M. Kazaryan, H.A. Sarkisyan, «One-, two-electronic and excitonic statesin a quantum dots with nontrivial geometries: adiabatic description», Modern Problem of Optics and Photonics — 2009, Proc. Of International Conf., World Science Publishing, pp. 1–17 (2010).

Примечания 

Учёные СССР
Учёные Армении